Négron est une ancienne commune d'Indre-et-Loire, annexée en 1971 par Nazelles pour former Nazelles-Négron.

Démographie

Notes et références 

Ancienne commune en Indre-et-Loire